Andrea Petkovic – tenista servo-alemã;
 Dejan Petković – ex-futebolista sérvio, que atuou em clubes como Vitória, Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense e Santos;
 Dušan Petković – futebolista sérvio que atualmente joga no Saturn Ramenskoye;
 Ilija Petković – ex-futebolista e agora treinador sérvio que atualmente dirige o Incheon United;
 Jackeline Petkovic – apresentadora, cantora, modelo e atriz brasileira;
 Michael Petković – futebolista australiano de origem sérvia.

Desambiguações de sobrenomes